Potulice ist die Bezeichnung mehrerer Ortschaften in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Lipka
 in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Wągrowiec
 Potulice (Nakło nad Notecią), in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Nakło